Joseph Goebbels (Rheydt, 1897 - Berlín, 1945), ministre de Propaganda i Il·lustració popular del Tercer Reich d'Adolf Hitler i Canceller d'Alemanya, durant un breu període 
 Magda Goebbels (1901 - 1945), dona del ministre de propaganda de l'Alemanya nazi Joseph Goebbels